Алексей Челищев:
 Челищев, Алексей Богданович (1744—1806) — государственный деятель Российской империи; сенатор.
 Челищев, Алексей Александрович (1836—1894) — российский генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.